Хропатий Борис Федорович (1944—2008) — секретар Рахункової палати України, державний службовець 1 рангу.
 Хропатий Василь Васильович — начальник відділу Служби автомобільних доріг у Чернігівській області, заслужений будівельник України

Примітки 

українські прізвища